Miejscowości w USA:
 Wellfleet – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Lincoln
 Wellfleet – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
Gminy w USA:
 Wellfleet (ang. Wellfleet Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable